Кантри Клаб има више значења:
 Кантри Клаб (Флорида)
 Кантри Клаб (Калифорнија)
 Кантри Клаб (Мисури)